Yoast United est un club néerlandais de basket-ball basé dans la ville de Bemmel. Le club évolue en BNXT League.

Histoire

Résultats sportifs

Palmarès

Joueurs et personnalités du club

Entraîneur 
 2020-2021 :  Matthew Otten
 2021- :  Paul Vervaeck

Effectif actuel

Joueurs emblématiques

Notes et références

Liens externes 
 site web

Hasselt
Club sportif fondé en 2020
Club sportif dans la province de Gueldre